Partito Socialista Unitario – partito politico fondato nel 1922 da esponenti fuoriusciti dal Partito Socialista Italiano, tra cui Filippo Turati e Giacomo Matteotti e attivo fino al 1930
Partito Socialista Unitario – partito politico fondato nel 1949 dalla fusione tra Movimento Socialista Autonomista, Unione dei Socialisti e una componente di sinistra scissasi dal Partito Socialista dei Lavoratori Italiani e attivo fino al 1951
Partito Socialista Unitario – denominazione assunta dal 1969 al 1971 dal Partito Socialista Democratico Italiano, reduce dall'esperienza federativa col Partito Socialista Italiano concretizzatasi col Partito Socialista Unificato (1966-1969).